Steinklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – ist ein Talname in Baden-Württemberg: 

 Steinklinge (Berwanger Bach), linke Bachtalmulde zum Berwanger Bach gleich nach Berwangen, Gemeinde Kirchardt, Landkreis Heilbronn
 Steinklinge (Kocher), linke Waldbachklinge zum Kocher in der Flussschlinge um die Burg Kranzberg bei Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall; am rechten Hang liegt das Naturschutzgebiet Bärenwirtshalde - Steinklinge

 Geissensteinklinge (!), linke Waldbachklinge zum Tierach (linker Nebenlauf der Rohrach) unterm Sporn Geiselstein (!) am Ortsrand von Geislingen an der Steige, Landkreis Göppingen
 Schleifsteinklinge, linke Waldbachklinge zur Ohrn vor Ohnholz, Gemeinde Pfedelbach, Hohenlohekreis
 Steinbrunnenklinge, linke Waldbachklinge zum Kocher gegenüber Eisenschmiede, Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall; am rechten Hang liegt das Naturschutzgebiet Bärenwirtshalde - Steinklinge
 Wetzsteinklinge, rechte Seitenklinge zur Ursprungsklinge des Landgrabens (zum Neckar) vor Weilheim, Stadt Tübingen, Landkreis Tübingen

außerdem:

 Steinklinge (Naturdenkmal), Naturdenkmal auf den Markungen der Städte Stuttgart und Ostfildern in Baden-Württemberg

Steinklingen ist ein Ortsname:
 Steinklingen, Weiler der Stadt Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Steinbach
 Steintobelbach